Bagratuni ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Bagratuni (1972–2016), ukrainische Ingenieurin, siehe Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche
 Aschot II. Bagratuni († 688), Fürst von Armenien
 Aschot III. Bagratuni (* um 690; † 762), Fürst aus der Familie der Bagratuni
 Bagrat II. Bagratuni († nach 851), armenischer Großfürst
 Gregoriy Bagratuni (1972–2016), ukrainischer Ingenieur, siehe Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche
 Suren Bagratuni (* 1963), armenischer Cellist und Musikpädagoge
 Waras-Tiroz II. Bagratuni, armenischer Marzban und Nacharar